Карбо има више значења:

 Општина Карбо (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Карбо (Карбо, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику